est la formule brute de plusieurs isomères.

 aminoéthylpipérazine, numéro CAS , mélange d'isomères
 1-(2-aminoéthyl)pipérazine, numéro CAS 
 3-amino-1-méthyl-3-pyrrolidineméthanamine, numéro CAS 
 2,4-diméthyl-1-pipérazinamine, numéro CAS